Восто́к — село в Енотаевском районе Астраханской области, административный центр и единственный населённый пункт муниципального образования «Восточинский сельсовет».

География 
Село Восток расположено на правом, нагорном, берегу Енотаевки - протока Волги в 19 километрах к югу от села Енотаевка (районный центр). С запада село обходит федеральная автодорога "Каспий". Автодорогой с щебёночным покрытием село связно с посёлком Бергин Юстинского района Калмыкии.

История 
Восток - самое молодое село Енотаевского района - основано в 1921 году. Основателем села считают Дорохова Ивана Тимофеевича.  В 1927 году была открыта школа. В 1929 году был основан колхоз имени Димитрова. В 1952 году был построен первый Дом культуры. В 1959 году был основан совхоз «Енотаевский», объединивший жителей двух сел: Владимировки и Востока. С 1975 году совхоз  «Енотаевский» стал базироваться только в селе Восток. В ноябре 1976 года был введен в эксплуатацию детский сад «Колокольчик». В 1996 году  совхоз «Енотаевский» реорганизовался в ТОО «Восток».

Население

Учреждения села 
 Врачебная амбулатория
 Мечеть
 МОУ СОШ села Восток
 Муниципальное казенное учреждение культуры "Надежда"
 Отделение почтовой связи

Экономика 
Основные отрасли экономики: сельское хозяйство. Промышленности на территории села нет, разработанных минерально-сырьевых источников нет.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Восточинского сельсовета
 Восток
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Восток" муниципального образования Енотаевского района Астраханской области
 Сельское отделение почтовой связи Восток
 Концерт в с. Восток Енотавского района Астраханской области 25.05.2012
 Схема территориального планирования Енотаевского района Астраханской области

Населённые пункты Енотаевского района